„Мини“ е приставка, означаваща обикновено малък размер, миниатюрност (вж. също Миниатюра (пояснение))
 Mini и MINI (BMW)– марка автомобили, произвеждани във Великобритания от 1959 година до днес
 Миниалбум
 Минифутбол
 Миникомпютър
 Минижуп
 Mac mini
 iPod mini
 Minigun
 Ruger Mini-14 – американска самозарядна карабина

Фамилия
 Джордж Мини – американски профсъюзен лидер, президент на АФТ и АФТ-КПП
 Колм Мини – ирландски актьор